«Все деньги мира» () — повесть Анатоля Потемковского, 1983.
 «Все деньги мира» () — телефильм, Польша, 1999.
 «Все деньги мира» () — кинофильм, США, 2017.